IXD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Allahbad / Bamhrauli (India)